Евре́йское кла́дбище в Бру́хзале () — одно из сохранившихся еврейских кладбищ на севере немецкой земли Баден-Вюртемберг, расположенное в городе Брухзале. Является охраняемым памятником культуры.

История 
Вначале обряды похорон проводились на еврейском кладбище в Обергромбахе (до 1879). В 1879 году было создано новое еврейское кладбище, расположенное поблизости от Геванн Россмаркт (Gewann Rossmarkt) в рамках муниципального кладбища. В эпоху национал-социализма кладбище было существенно повреждено. Морг (Тахарахаус) сохранился и имеет в своем интерьере мемориальную доску с именем основателя этого здания Леопольда Нетера. Несколько захоронений были осуществлены уже после 1945 года.

Площадь 
Площадь еврейского кладбища 58,36 ара (5836 м²). На нём насчитывается 370 могил.

Литература 
 Joachim Hahn und Jürgen Krüger: Synagogen in Baden-Württemberg. Band 2: Joachim Hahn: Orte und Einrichtungen. Theiss, Stuttgart 2007, ISBN 978-3-8062-1843-5 (Gedenkbuch der Synagogen in Deutschland. Band 4), S. 68−69 
 Jürgen Stude: Geschichte der Juden in Bruchsal. Veröffentlichungen zur Geschichte der Stadt Bruchsal, Bd. 23, verlag regionalkultur, Ubstadt-Weiher 2007 (ISBN 978-3-89735-441-8)

Примечания

Источники и ссылки 
 
 Jüdischer Friedhof Bruchsal bei Alemannia Judaica
 Informationen zum Jüdischen Friedhof Bruchsal in der Liste der jüdischen Friedhöfe in Baden-Württemberg des Zentralarchiv zur Erforschung der Geschichte der Juden in Deutschland
 Фотогалерея «Еврейское кладбище в Брухзале»

Брухзаль